Андре́й Ковальчу́к: Ковальчук, Андрей Васильевич (род. 1993) — российский боксёр.
 Ковальчук, Андрей Николаевич (род. 1959) — советский и российский скульптор.
 Ковальчук, Андрей Трофимович (род. 1974) — генерал-майор ВСУ, Герой Украины (2016).